A competição Roland-Garros de 1962 - Simples feminino foi realizada entre os dias 21 de maio a 4 de junho de 1962 na cidade de Paris, França.

Vencedora

Cabeças-de-chave
As esportistas cabeças-de-chave estão listadas abaixo. Margaret Smith foi a campeã, ao lado das demais tenistas, está indicada a etapa de sua eliminação.

Partidas

Finais

Preliminares
Chave 1

Chave 2

Chave 3

Chave 4

Chave 5

Chave 6

Chave 7

Chave 8

Ligações externas 
 
 
 

D
Torneio de Roland Garros - Simples feminino